

Топонім 

 Прибой — село в Перницькій області

 Прибой — селище в Бурятії
 Прибой — село у Вологодській області
 Прибой — селище в Самарській області

 Прибой — місто в Сербії
 Прибой — община в Сербії

Прізвище 
 Новиков-Прибой Олексій Силович (справжнє прізвище — Новиков; 1877 — 1944) — російський прозаїк.

Див. також 
 Прибій
 FAP (Fabrika automobila Priboj) — автомобільний завод у Сербії, у місті Прибой